Чемпионат Испании по футболу 2007-08 является 77-м розыгрышем этого турнира. Первые матчи прошли 25 августа 2007 года, последние — 18 мая 2008 года. «Реал Мадрид» второй раз подряд стал чемпионом страны.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Хет-трики в сезоне

Ссылки 
 Официальный сайт

2006/2007
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2007 году
Спорт в Испании в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008